Orzowei – romanzo di Alberto Manzi del 1955.
 Orzowei – singolo degli Oliver Onions del 1976.
 Orzowei, il figlio della savana – miniserie televisiva italo-tedesca del 1977.
 Orzowei, il figlio della savana – album di Guido & Maurizio De Angelis del 2009, contenente la colonna sonora della miniserie omonima e de Il Marsigliese.